Блоха Володимир Петрович — старший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Блоха Опанас Семенович (1885—1921) — діяч робітничого, профспілкового та кооперативного руху, фігурант «Справи членів ЦК УПСР».
 Блоха Юрій Ігорович (1988—2022) — український футбольний тренер, військовик, молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.
Прізвища